Bass Communion – musicista britannico
 Bass Communion – album di Bass Communion del 1998
 Bass Communion – album di Bass Communion del 1999
 Bass Communion – album di Bass Communion del 2001
 Bass Communion – album di Bass Communion del 2014